AAH puede hacer referencia a:

 Asociación Alemana de Hispanistas;
 Asociación de Historiadores del Arte, por sus siglas en inglés;
 Abu' Arapesh, código ISO 639-3 AAH;
 Aloha Airlines, código OACI AAH'''

Siglas